Сотес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 14,60 км². Население — 295 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Покровителями города считаются святой Хуан и святая дева де лос Ремедиос. В Сотесе родился испанский политический деятель, генерал Доминго Дульче-и-Гарай, маркиз де Кастельфлорите.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи